Дмитрий Дмитриевич Федченко (1868—1914) — генерал-майор, участник русско-японской войны.

Родился 28 ноября 1868 года. Образование получил в Петровском Полтавском кадетском корпусе, из которого выпущен 31 августа 1886 года. Далее Федченко прошёл курс наук в Михайловском артиллерийском училище, Михайловской артиллерийской академии и Офицерской артиллерийской школе. Служил в 19-й артиллерийской бригаде, 7 августа 1887 года произведён в подпоручики, 10 августа 1891 года в поручики.

20 мая 1895 года Федченко был произведён в штабс-капитаны с переименованием в поручики гвардии и зачислением по гвардейской артиллерии. 13 апреля 1897 года получил чин капитана.

Произведённый 19 августа 1901 года в подполковники он был назначен командовать 2-й батареей 5-го мортирного полка 43-й артиллерийской бригады и в этом качестве принял участие в русско-японской войне. 13 января 1905 года он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени

13 февраля 1905 года за отличия против японцев Федченко был произведён в полковники. Среди прочих наград за русско-японскую войну он имел ордена св. Станислава 2-й степени, св. Анны 2-й степени с мечами и св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (все в 1904 году). Кроме того, 15 августа 1907 года он был удостоен золотого оружия с надписью «За храбрость».

29 августа 1907 года Федченко был назначен командиром 8-го мортирного артиллерийского дивизиона, а с 11 августа 1910 года командовал 1-м мортирным артиллерийским дивизионом. В 1909 году награждён орденом св. Владимира 3-й степени. Произведённый 18 декабря 1913 года в генерал-майоры он тогда же получил в командование 9-ю артиллерийскую бригаду.

С начала Первой мировой войны Федченко сражался в Галиции. Во время Гродекского сражения австрийские войска 27 августа 1914 года прорвались в расположение штабов 9-й и 31-й пехотных дивизий у местечка Вишенька-Велька, во время этого боя Федченко получил тяжёлое ранение и в тот же день скончался. Исключен из списков умершим от ран 20 сентября 1914 года.

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 Летопись войны с Японией. 1905 год, № 43
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15 апреля 1914 года. СПб., 1914
 

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Погибшие в Первую мировую войну
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Артиллеристы Российской империи